Кубок Інтертото 1982 () — 22-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 36 клубів з 10 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став чехословацький «Богеміанс», який набрав 12 очок.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем, у турнірі не брали участь клуби з Югославії, Норвегії та Нідерландів, натомість повернулись представники Польщі. В результаті 36 команд були поділені на 9 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1982—1983
 Кубок володарів кубків 1982—1983
 Кубок УЄФА 1982—1983

Примітки

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1982 у футболі